Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1985 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 33. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Jan Krzystyniak.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 27 października 1985
 Sędzia:

Linki zewnętrzne 
 Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1985

1985
1985 w sporcie żużlowym
1985 w polskim sporcie